Улица Исаева — название городских улиц во многих городах России и странах бывшего СССР.
 Улица Исаева — улица в Московском районе города Казани;
 Улица Исаева — улица в поселке Большие Дербышки города Казани;
 Улица Исаева — улица в городе Королёве Московской области;
 Улица Исаева — улица в Саратове.